Улица Га́шека, улица Яросла́ва Га́шека — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в память о чешском писателе Ярославе Гашеке (1883—1923).

Россия 
 Улица Ярослава Гашека — улица в Иркутске.
 Улица Ярослава Гашека — улица в Казани.
 Улица Гашека — улица в Москве.
 Улица Ярослава Гашека — улица в Новосибирске.
 Улица Ярослава Гашека — улица в Омске.
 Улица Ярослава Гашека — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Ярослава Гашека — улица в Челябинске.

Украина 
 Улица Ярослава Гашека — улица в Донецке.
 Бульвар Ярослава Гашека — бульвар в Киеве.
 Улица Гашека — улица во Львове.
 Улица Ярослава Гашека — улица в Ровно.